CKI est un sigle composé des trois lettres C, K et I qui peut faire référence à :
 Cyclin Kinase Inhibitor, en biologie cellulaire, impliqué dans le cycle cellulaire.

CKI est un code qui peut faire référence à :
 , Territoire du Nord, Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CKI est une abréviation qui peut faire référence à :
 c'est qui ou qui est-ce, en langage texto.

Code IATA des aéroports